Wasko ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Wasko (* 1931), französischer Radrennfahrer 
 Mike Wasko (* 1964), US-amerikanischer Bobsportler

Sonstiges:
 Mount Wasko, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Waśko (Familienname)
 Waskow
 Wasco
 Vasko